Pravidlo také regule (lat. regula) může být:
 předpis
 norma

astronomie
 Titius-Bodeovo pravidlo

biologie
 Allenovo pravidlo
 Bergmannovo pravidlo
 Glogerovo pravidlo
 Mezinárodní kód botanické nomenklatury
 Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury

ekonomie
 pravidlo o vyrovnaném rozpočtu
 Paretův princip, Paretovo pravidlo

etika
 zlaté pravidlo

fyzika
 Ampérovo pravidlo pravé ruky
 Betzovo pravidlo
 Buys-Ballotovo pravidlo
 Eötvösovo pravidlo
 pravidla magnetických indukčních čar:
 Flemingovo pravidlo levé ruky
 Lenzovo pravidlo (Lenzův zákon), viz zákon elektromagnetické indukce
 Gibbsovo fázové pravidlo
 Hundovo pravidlo
 Kirchhoffovy zákony
 oktetové pravidlo
 Titius-Bodeovo pravidlo
 zlaté pravidlo mechaniky

gastronomie
 pravidlo pěti sekund

chemie
 Markovnikovovo pravidlo
 Van't Hoffovo pravidlo
 Zajcevovo pravidlo

matematika
 Odvozovací pravidla v Hilbertovském kalkulu, pro důkazy, konkrétně buď ve výrokové logice nebo predikátové logice
 Cramerovo pravidlo
 Gaussovo kvadraturní pravidlo
 L'Hospitalovo pravidlo
 Leibnizovo pravidlo
 pravidlo pravé ruky
 pravidlo součtu
 Ruffiniho pravidlo
 řetízkové pravidlo
 Sarrusovo pravidlo

právo
 Bosmanovo pravidlo
 kolizní pravidla
 Kolpakovo pravidlo
 Legislativní pravidla vlády
 pravidla létání
 pravidla silničního provozu

religionistika
 modlitební pravidlo
 pravidlo svatého Pachomia

sociologie
 pravidlo oligarchie, železný zákon oligarchie
 společenské pravidlo

sport
 sportovní pravidla

 pravidla hry go
 Ingova pravidla
 pravidla pro vytvoření pavouka play-off se 16 týmy, které postoupily z 6 skupin na fotbalových mistrovstvích
 pravidla šachů
 pravidlo venkovních gólů
 Websterovo pravidlo
 pravidlo tří pevných bodů, základy pohybu v horolezectví
 vyřazovací systém a další turnajové (herní) systémy

statistika
 pravidlo tří sigma

technika
 pravidlo 5-4-3

umění
 10 pravidel jak sbalit holku – český film
 pravidlo třetin ve výtvarném umění a fotografii
 pravidlo Dvou – pravidlo ve fiktivním řádu Sith ve Starwars
 Pravidla lži – český film
 Pravidla moštárny – americké filmové drama
 Pravidla zisku – sedmá epizoda druhé sezóny seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Vlastní pravidla – americké psychologicko-romantické filmová drama

různé
 pravidlo 34
 Pravidla českého pravopisu
 Většinové pravidlo
 mnemotechnická pomůcka

Související články 
 Wikipedie:Pravidlo Wikipedie – pravidla na Wikipedii

Externí odkazy 
 
 

Předpisy